Die Liste der größten Zementhersteller führt die größten Produzenten von Zement nach Ländern und Unternehmen auf. 

Volkswirtschaftlich ist der Jahres-Zementverbrauch pro Kopf der Bevölkerung eine interessante Kenngröße. In Ländern wie Indonesien werden nur circa 15 bis 20 Kilogramm pro Einwohner jährlich benötigt; in Ländern wie Singapur oder den arabischen Ländern kann der Verbrauch mehr als 2000 Kilogramm pro Einwohner und Jahr betragen. Der Verbrauch in Deutschland hat Werte um etwa 350 Kilogramm pro Einwohner und Jahr. Der Jahresverbrauch an Zement ist so eine wichtige Kenngröße zur Intensität der Bautätigkeit in einer Region.

Die Baukonjunktur war in den letzten Jahren in zahlreichen Industriestaaten rückläufig, da die Bauwirtschaft auf Grund der Bedarfsdeckung (Wohnungsbau) oder fehlender finanzieller Mittel (öffentlicher Bau, Straßenbau) nicht mehr expandierte. In zahlreichen Entwicklungsländern stieg dagegen die Produktion erheblich, besonders in der Volksrepublik China, dem mit Abstand weltweit größten Herstellerland von Zement.

Für das Jahr 2014 ergab sich folgendes Bild: Innerhalb der weltweiten Zementindustrie war China mit einer Produktion insgesamt etwa 2,5 Milliarden Tonnen Zement die führende Nation. Dahinter folgte Indien mit rund 280 Millionen und die USA mit 83 Millionen Tonnen Zement. An vierter Stelle folgte der Iran mit 80 Millionen Tonnen. In Deutschland wurden im Jahr 2012 insgesamt rund 31 Millionen Tonnen Zement hergestellt.

Im Jahr 2011 wurden weltweit 3,4 Milliarden Tonnen Zement produziert. In den vergangenen Jahren hat sich dabei der Schwerpunkt der Zementindustrie in die Schwellenländer verschoben, die heute rund 90 % des Zements verbauen. Vor 20 Jahren waren es erst 65 % gewesen.

Produktion nach Ländern 
Alle Zahlen beziehen sich auf die Staaten in ihren heutigen Grenzen.

Produktionskapazität nach Unternehmen 
Aufgeführt sind das Unternehmen, das Land, in dem sich der Hauptsitz befindet und die Produktionskapazität in Millionen Tonnen.

Weltproduktion 
Die folgende Tabelle und Grafik zeigen die weltweite Produktion in Millionen Tonnen.

Literatur 
 Fischer-Taschenbuch-Verlag: Fischer-Weltalmanach. Zahlen-Daten-Fakten, 1960 ff.

Weblinks 
 U.S. Geological Survey
 Index Mundi

Einzelnachweise 

!Zementhersteller, Liste
Zementhersteller
Zementhersteller, grosste

en:List of countries by cement production